Собор Троицы Живоначальной — утраченный православный храм в Вятке, бывший кафедральный собор Вятской епархии. Построен в 1760—1772 годах в центре Хлыновского кремля. Разрушен коммунистами в 1931 году.

История 
Первая деревянная церковь во имя Троицы Живоначальной появилась на Вятке ещё в XIV веке.

В 1676 году, при деятельном участии архиепископа Ионы (Тугаринова), на месте деревянной церкви был заложен первый в городе каменный храм. Строительство вели приглашённые в Хлынов мастера. Возведение закончено в 1683 году. Здесь пребывала главная святыня Вятской земли — чудотворный Великорецкий образ.

Весной и летом 1759 года этот храм, серьёзно пострадавший в многочисленных городских пожарах, был разобран.

Следующим летом на том же месте было начато строительство нового кафедрального собора, продолжавшееся 12 лет. Новый Свято-Троицкий кафедральный собор выполнен в традициях барочной архитектуры. Предположительно в его проектировании принимал участие ведущий московский зодчий Д. В. Ухтомский.

Величественное здание собора с выразительной, огромной высоты колокольней было хорошо видно всем горожанам и гостям города, особенно въезжавшим в него из-за реки по старинному Слободскому тракту.

Храм был разрушен советскими властями в 1931 году.

Ссылки 
 Вятка (Киров). Собор Троицы Живоначальной.
 Собор Троицы Живоначальной в Вятке
 Троицкий кафедральный собор, 1760—1772 гг. (утрачен)
  История улицы Московской // сайт «Наша Вятка»

Вятка
Утраченные храмы Кирова
Появились в 1772 году
Храмы, снесённые в 1931 году
Здания и сооружения, заложенные в 1760 году
Храмы, построенные в 1772 году в России
Вятка
Вятка